Atlantyda – mityczna kraina
 Atlantyda - ukraiński dramat filmowy (2019)
 Atlantyda – polski film animowany (1972)
 Atlantyda. Zaginiony ląd – amerykański film animowany (2001)
 Atlantyda. Powrót Milo – amerykański film animowany (2003)
 Atlantyda: upadek cywilizacji, narodziny legendy – międzynarodowa produkcja filmu z 2011 (ang. Atlantis: End of a World, Birth of a Legend)
 Atlantyda – powieść fantastyczno-przygodowa Pierre’a Benoit z 1919 roku
 Atlantyda – album Elżbiety Adamiak
 Atlantyda – krasowa jaskinia, w Ukrainie, w pobliżu Kamieńca Podolskiego

 Zobacz też
 Atlántida (ujednoznacznienie)
 Atlantis
 Atlantydy

Przypisy